Аре́на Комбета́ре (, «Национальная арена») — стадион, расположенный в столице Албании Тиране.
Является домашним стадионом сборной Албании по футболу, а также двух футбольных клубов ФК «Динамо Тирана» и «Партизани».

История 
Строительство стадиона началось в 2016 году; сам стадион был открыт 17 ноября 2019 года матчем отбора на Евро-2020 между сборными Албании и Франции. Матч закончился победой действующих чемпионов мира со счётом 2:0.

Стадион представляет собой 8-гранное прямоугольное здание; на одном из углов расположена 112-метровая башня-отель (24 этажа). Сам стадион имеет 4 трибуны, одна из которых для VIP-гостей.

Стадион принимал первый в истории финал Лиги Конференций УЕФА 25 мая 2022 года между «Ромой» и «Фейеноордом».

Примечания 

Стадионы Тираны
Футбольные стадионы Албании
Многофункциональные стадионы